Lövgrens, även Löfgrens kan syfta på:

Löfgrens syndrom – en sjukdom
Lövgrens (orkester) – ett svenskt dansband, tidigare Claes Lövgrens